een antilope uit Zuid-Afrika; Nyala (antilope)
 een stad in de regio Darfoer, Soedan; Nyala (Soedan)